Инка:

 Инка — титул связанной узами кровного родства высшей знати в Империи инков Тауантинсуйю.
 Инка — город и муниципалитет (община) на острове Мальорка, в Испании.
 Инка — (лат. Lestoros inca) сумчатое млекопитающее семейства ценолестовых.
 Крачка-инка (лат. Larosterna inca) — вид птиц из семейства чайковых.

См. также 
 Инка Гарсиласо де ла Вега (1539—1616) — перуанский историк.
 Инка Рока — правитель в раннем периоде истории цивилизации инков.